Павлюк, Геннадий Георгиевич, псевдоним Ибрагим Рустамбек (1958—2009) — киргизский журналист. Руководитель киргизского представительства газеты «Аргументы и факты», основатель и главный редактор газеты «Белый пароход», главный редактор газеты «Комсомольская правда Кыргызстан».
 Павлюк, Георгий Николаевич (1925—1987) — советский художник. Сын Николая Павлюка.